{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#CCCCFF"
!colspan="12"|Sarasota Open
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campeón:
| 
|colspan="9" | 
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Subcampeón:
| 
|colspan="9" | 
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Resultado:
| 
|colspan="9" |
|-
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Modalidades
|-
|style="text-align: right;"|Individuales
| 
|Masculino
| 
|
| 
|-
|style="text-align: right;"|Dobles
| 
|Masculino
| 
|-
|}

 Presentación previa 
 Defensor del título:  Federico Delbonis
 Federico Delbonis no pudo defender el título al no participar en el torneo.

Cabezas de serie 

 Denis Kudla (Primera ronda)
 Diego Schwartzman (Segunda ronda)
 Gerald Melzer (Finalista)
 Nikoloz Basilashvili (Retiro)

<li>  Tim Smyczek (Primera ronda)
<li>  Bjorn Fratangelo (Semifinales)
<li>  Facundo Argüello (Retiro)
<li>  Jared Donaldson (Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Sarasota 2015